Souza kan som auktorsförkortning betyda:

 Jesus R.D. Souza
 Moisés B. de Souza
 Simone de Souza

Robotskapade auktorsförkortningar